Die 1. Lig 1965/66 war die achte Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 4. September 1965 und endete am 29. Mai 1966.

Meister wurde Beşiktaş Istanbul. Şeker und Beykozspor waren die Absteiger der Spielzeit.

Gençlerbirliği Ankara schaffte es seit Bestehen der Süper Lig als erste Mannschaft, die nicht aus Istanbul kam, die Saison unter den ersten Drei zu beenden. Die vorherigen Spielzeiten machten die drei Klubs aus Istanbul – Beşiktaş, Fenerbahçe und Galatasaray – die drei ersten Plätze unter sich aus.

Die Saison verlief sehr ausgeglichen. Die Mannschaften ab Platz 6 bis zum 15. Platz (Abstiegsplatz) waren in der Abschlusstabelle lediglich durch vier Punkte voneinander getrennt.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Ertan Adatepe von MKE Ankaragücü wurde mit 20 Toren Torschützenkönig der Saison 1965/66.

Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul

Weblinks 
 

1965/66
Fußballsaison 1965/66